La troisième circonscription de l'Aude est l'une des trois circonscriptions législatives françaises que compte le département de l'Aude (11) situé en région Occitanie.

Description géographique et démographique 

La troisième circonscription de l'Aude est délimitée par le découpage électoral de la loi  du 
, elle regroupe les divisions administratives suivantes : 

La troisième circonscription de l'Aude occupe toute la moitié ouest du département, du nord au sud. Principalement rurale, elle inclut les villes de Castelnaudary et de Limoux.

D'après le recensement général de la population en 1999, réalisé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), la population totale de cette circonscription est estimée à .

Historique des députations

Historique des élections

Élections de 1958

Élections de 1962 

Le suppléant de Lucien Milhau était Georges Cazenove, conseiller général, maire de Quillan.

Élections de 1967 

Le suppléant de Lucien Milhau était Pierre Roueylou, cultivateur à Quillan.

Élections de 1968 

Le suppléant de Jean-Pierre Cassabel était André Lacube, viticulteur, conseiller municipal de Limoux.

Élections de 1973 

Le suppléant de Robert Capdeville était Jacques Cambolive, conseiller général du canton de Fanjeaux, maire de Bram.

Élections de 1978 

Le suppléant de Jacques Cambolive était Louis Costes, Premier adjoint au maire de Limoux.

Élections de 1981 

Le suppléant de Jacques Cambolive était Robert Badoc, Vice-Président du Conseil régional, conseiller général, maire de Limoux.

Élections de 1988 

Le suppléant de Jacques Cambolive était Robert Badoc.

Élections de 1993 

Le suppléant de Daniel Arata était Guy Aurifeuille, infirmier.

Élections de 1997

Élections de 2002

Élections de 2007

Élections législatives de 2012 

Les élections législatives françaises de 2012 ont eu lieu les dimanches 10 et .

Résultats des élections législatives des 10 et  de la troisième circonscription de l'Aude

Élections de 2017

Élections de 2022

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Première circonscription de l'Aude
 Deuxième circonscription de l'Aude
 Liste des députés de l'Aude
 Arrondissements de l'Aude
 Cantons de l'Aude
 Liste des circonscriptions électorales de France (par ordre croissant d'habitants)
 Découpage électoral
 Élections législatives en France

Liens externes

Département de l'Aude 

 La fiche de l'INSEE de cette circonscription :

Circonscriptions en France 

 

 

 Description et Atlas des circonscriptions électorales de France sur http://www.atlaspol.com, Atlaspol, site de cartographie géopolitique, consulté le .

3